

Geografia
 Leca – frazione e sobborgo del comune di Albenga

Persone 
 Leca - nobile famiglia della Corsica e di Genova
 Aldobella Leca - nobildonna corsa
 Alexandre Leca – calciatore francese
 Béatrice Leca – scrittore francese
 Bonaventure Leca – politico francese
 Dominique Leca – alto funzionario assicurativo francese
 Grégory Leca – calciatore francese
 Jean Leca – scienziato politico francese
 Jean-Louis Leca – calciatore francese, di ruolo portiere
 Raffaello di Leca – nobile e militare italiano
 Rinuccio da Leca - politico corso del XIV secolo